Rozowski ist der Familienname folgender Personen:

 Leib Rozowski (1915–1943), polnischer Widerstandskämpfer
 Wolf Rozowski (1913–1943), Mitglied des Allgemeinen jüdischen Arbeiterbunds („Bund“) und Kämpfer im Warschauer Ghettoaufstand